Julia Sawalha – attrice inglese
 Nadia Sawalha – attrice inglese
 Nadim Sawalha – attore giordano naturalizzato britannico
 Woroud Sawalha – atleta palestinese